Antioquialooftiran
 Bahialooftiran
 Bonte looftiran
 Brillooftiran
 Bruinringlooftiran
 Chapmans looftiran
 Ecuadorlooftiran
 Geelbuiklooftiran
 Geelteugellooftiran
 Gele looftiran
 Langstaartlooftiran
 Minas Geraislooftiran
 Oustalets looftiran
 Panamese looftiran
 Parkers looftiran
 Restingalooftiran
 Roodbrauwlooftiran
 Surinaamse looftiran
 Sãopaulolooftiran
 Temmincks looftiran
 Vlekwanglooftiran
 Witooglooftiran
 Zwartoorlooftiran
 Zwartvoorhoofdlooftiran